GC может означать следующее:
 Grand Canyon - Большой каньон (Великий каньон, Гранд-Каньон; англ. Grand Canyon) — один из глубочайших каньонов в мире. Находится на плато Колорадо, штат Аризона, США, на территории национального парка «Гранд-Каньон», а также резерваций индейцев племен навахо, хавасупай и хуалапай. 

 Готэм-сити () — вымышленный город, в котором происходит действие историй о Бэтмене.
 Nintendo GameCube [Нинтендо Гейм Кьюб] (; изначально во время разработки называлась Dolphin; официальная аббревиатура GCN) — четвёртая игровая приставка компании Nintendo, относящаяся к шестому поколению игровых систем.
 Общий каталог туманностей и скоплений (англ. The General Catalogue of Nebulae and Clusters или GC) — каталог туманностей и звездных скоплений, опубликованный в 1864 году Джоном Гершелем.
 Сборка мусора (англ. Garbage Collection сокр. GC) — одна из форм автоматического управления памятью в программировании.
 Google Chrome — браузер.
 Graphics context — Графический контекст. GC содержит текущие параметры отображения графики (шрифты, цвета, стиль линий и проч). Используется многими низкоуровневыми графическими системами, такими, как X Window System, GDK и проч. В Microsoft Windows называется контекстом устройства (Device context, DC).
 Guilty Crown — (Корона Грешника) аниме-сериал, созданный студией Production I.G под руководством режиссёра Тэцуро Араки.
 GC — акроним для одного из режимов химиотерапии, основанного на применении гемцитабина — (G)emcitabine, и цисплатина — (C)isplatin.
 Газовая хроматография (англ. Gas Chromatography) — разновидность хроматографии, метод разделения летучих компонентов.